My World puede referirse a:

Música 
My World (2003), álbum en vivo de Avril Lavigne.
My World (2010), álbum de Dyland & Lenny.
My World (2009), EP de Justin Bieber.
My World Tour (2010-11), tour de Justin Bieber.
My World 2.0 (2010), álbum de Justin Bieber.
My World, canción de Metallica
My World, canción de Ricardo Maritnez
My World, canción de Emigrate
My World, canción de Guns N' Roses